Spermochaetella är ett släkte av svampar. Spermochaetella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spermochaetella